Boys Don’t Cry () может означать:
 Boys Don’t Cry — британская поп-рок-группа, наиболее известная благодаря песне «I Wanna Be a Cowboy».
 «Boys Don’t Cry» — сингл британской рок-группы The Cure.

См. также 
 «Парни не плачут» () — американский фильм 1999 года.
 Don’t Cry (значения)